Сезон ФК «Барселона» 2015—2016 116-й за ліком сезон футбольного клубу Барселона і його 85-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Барселона виграла Ла-Лігу і Копа-дель-Рей.

Гравці

Склад команди

З юнацького складу

Прийшли 

Загальні витрати:  €52 млн.

Пішли 

 

Загальний прибуток:  €48 млн.

Загальні витрати:  €4 млн.

Статистика гравців

Склад, виходи на поле і голи 
Востаннє оновлено станом на 22 травня 2016.

|-
! colspan=18 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=18 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=18 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=18 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=18 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|}

Бомбардири 

Востаннє оновлено: 23 травня 2016

Дисциплінарні покарання 

Враховуючи всі офіційні матчі. Наведено футболістів, що зіграли за основний склад принаймні в одній грі упродовж сезону.

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Суперкубок УЄФА

Суперкубок Іспанії

Клубний чемпіонат світу

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Примітки

Посилання 

Іспанські футбольні клуби в сезоні 2015–2016
2015—2016